Franciszek Jan Pułaski (1875-1956) – marszałek Rady Stanu Królestwa Polskiego w 1918, historyk, dyplomata
 Franciszek Pułaski (zm. 1769) – rotmistrz przemyski, konfederat barski
 Franciszek Ksawery Pułaski (1743-1769) – starosta augustowski, konfederat barski, brat Kazimierza Pułaskiego